Кулако́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Кулаков, Андрей Евгеньевич (род. 1953) — историк, культуролог, религиовед, педагог.
 Кулаков, Антип Александрович (1854—1930) — русский революционер, народоволец.
 Кулаков, Аркадий Юрьевич (в монашестве Василий; род. 1971) — епископ РПЦ, епископ Николаевский, викарий Хабаровской епархии.

Б 
 Кулаков, Борис Алексеевич (род. 1943) — советский и российский учёный-механик.

В 
 Кулаков, Валерий Павлович (род. 1940) — подводник, Герой Советского Союза.
 
 
 Кулаков, Владислав Геннадьевич (род. 1959) — российский филолог, литературный критик.
 Кулаков, Вячеслав Эразмович (род. 1968) — советский и российский актёр.

Г—Ю 
 Кулаков, Георгий Максимович (1908—1965) — полковник, начальник Петроградского управления пожарной охраны.
 Кулаков, Герт Петрович (1926—1987) — советский нефролог.
 
 Кулаков, Евгений Александрович (род. 1980) — российский актёр.
 Кулаков, Иван Юрьевич (род. 1967) — российский геофизик.
 Кулаков, Константин Фёдорович (1920—1982) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Кулаков, Пётр Афанасьевич (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Кулаков, Роман Иванович (1976—1996) — Герой Российской Федерации.
 Кулаков, Степан Викторович (1868—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I.
 Кулаков, Сергей Викторович — доктор наук, профессор, Лауреат Государственной премии СССР.
 Кулаков, Теодор Сергеевич (1900—1943) — Герой Советского Союза.
 Кулаков, Фёдор Давыдович (1918—1978) — советский политический деятель, член Политбюро и секретарь ЦК КПСС.
 
  (род. 1958) — латвийский композитор и музыкант.



См. также 
 Кулаков переулок — улица в Москве.

Примечания